Frankenweenie – film z 1984 roku
 Frankenweenie – film z 2012 roku